Komandoria – jednostka administracyjno-terytorialno-wojskowa zakonów rycerskich
 Komandoria – część Poznania
 Komandoria – francuski serial telewizyjny z 2010 roku
 Komandoria – wieszana na szyi odznaka orderu lub odznaczenia
 Komandoria Missio Reconciliationis – odznaczenie organizacyjne